Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Tomáš Berdych 2–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Rafael Nadal (campione)
  Joachim Johansson (primo turno)
  Tommy Robredo (semifinali)
  Carlos Moyá (secondo turno)

 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Robin Söderling (secondo turno)
 José Acasuso (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2005
ATP Tour 2005